Schloss Weiler heißen Schlösser:
 Schloss Weiler (Bessenbach), in Weiler, Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Schloss Weiler (Obersulm), in Weiler, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Weiler
 Schloss Weilar, in  Weilar, Wartburgkreis, Thüringen
 Schloss Weilerbach
 Schlossweiler